Апертура 2010 () — 71-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты матчей

Финальная фаза

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2010 на rsssf.com

2010
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2010 году